Ончешть () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Ончешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ончешть.
 Ончешть () — комуна в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Ончешть () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Ончешть.
 Ончешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Войнешть.
 Ончешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Стенешть.
 Ончешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Могош.